Алексе́й Фёдорович Сазо́нов (21 июля 1992, Томск) — российский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник футбольного клуба «Томь». В 2010—2011 годах выступал за молодёжный состав клуба. В основном составе команды дебютировал 12 марта 2012 года в игре против нижегородской «Волги», выйдя на замену вместо Антона Хазова. Таким образом, он стал первым воспитанником «Томи», вышедшим на поле в матче Премьер-лиги. Всего в сезоне 2011/12 Сазонов принял участие в пяти матчах чемпионата России.

Летом 2013 года перешёл в клуб «Сызрань-2003». За клуб из Самарской области в сезоне 2013/14 сыграл в 8 матчах второго дивизиона и забил один гол.

В августе 2014 года вернулся в структуру «Томи» и был заявлен за фарм-клуб «Томь-2», за который выступал два сезона. В сезоне 2014/15 провёл 14 матчей и забил 3 гола, а в сезоне 2015/16 отыграл 23 матча и забил 5 мячей.

Летом 2016 года подписал контракт с клубом «Челябинск». В первых двух матчах забил по одному мячу, а в матче с клубом «Сызрань-2003» оформил дубль. Всего за сезон 2016/17 забил 7 мячей в 22 матчах.

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 «Томь»
 Первенство ФНЛ
 Вице-чемпион (1): 2012/13
 «Текстильщик»
 Первенство ПФЛ
 Чемпион (1): 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Томь-2»
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново